Le mot thymbra est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin signifiant « sarriette ». Il dérive du grec  (même sens).

Le nom propre Thymbra est aussi le nom en latin d'une cité antique située en Troade (Asie mineure). Il dérive du grec  (même sens).

Sciences et techniques 
En biologie :
  est un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Lamiacées. On en connaît sept espèces, dont T. capitata ;
 en taxonomie, le mot thymbra est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces de plantes, notamment l'arbuste Satureja thymbra.

Toponyme 

 , une cité antique située à environ  de Troie, en Troade (actuelle Turquie) ;
 Thymbra, un lieu situé au sud-est d'Ipsos, en Phrygie (actuelle Turquie), où eut lieu la bataille de Thymbrée.

Notes et références 

Épithète spécifique